La Route nationale 68 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 68 en Argentine
 Route nationale 68 en Belgique
 Route nationale 68 en Estonie
 Route nationale 68 en France métropolitaine

Voir aussi